Kozaczyzny − terytoria należące do Kozaków

 Kozaczyzna − wieś na Litwie
 Kozaczyzna – wieś na Ukrainie w rejonie borszczowskim należącym do obwodu tarnopolskiego
 Kozaczyzna – wieś na Ukrainie w rejonie brodzkim obwodu lwowskiego